Ereğli (Konya), hoofdplaats van Ereğli (district in Konya)
 Ereğli (Zonguldak), hoofdplaats van Ereğli (district, Zonguldak)
 Marmara Ereğlisi, hoofdplaats van Marmara Ereğli (district)